

Біологія 
 Віл — кастрований самець великої рогатої худоби.
 ВІЛ — вірус імунодефіциту людини.

Топоніми

Віл-де-Матуш — парафія.

Віл (село) — Волинська область, Любешівський район.